Morumbi puede hacer referencia a:

Morumbi, distrito de la ciudad de São Paulo.
Estadio Cícero Pompeu de Toledo, ubicado en el distrito arriba citado.